Puchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (niem. DVV-Pokal 2010/2011) - 39. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Niemiec odbywających się od 1973 roku. Zainaugurowane zostały 14 listopada 2010 roku i trwały do 6 marca 2011 roku. Brały w nich udział kluby z 1. Bundesligi i 2. Bundesligi.

Rozgrywki składały się z pięciu rund. W fazie kwalifikacyjnej rywalizowały ze sobą drużyny, które awansowały z turniejów regionalnych. Zwycięzcy fazy kwalifikacyjnej dołączyli do drużyn 1. Bundesligi. Dalsza część rozgrywek toczyła się według stworzonej drabinki turniejowej. 

Finał odbył się 6 marca 2011 roku w Gerry Weber Stadion w Halle (Westf.). Puchar Niemiec po raz drugi z rzędu zdobył zespół , pokonując w finale . Najlepszym zawodnikiem został Paul Carroll.

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Faza kwalifikacyjna

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Puchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech